Landtagswahlkreis 107 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Bochum I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Bielefeld III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Bochum III (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Dortmund II (1947 bis 1962)